The Big 10 — девятый микстейп американского рэпера 50 Cent, который был выпущен 9 декабря 2011 года.

Об альбоме 
7 декабря 2011 года было объявлено, что 50 Cent выпустит новый микстейп на своем веб-сайте. В тот же день он также сказал, что подписал нового артиста на свой лейбл G-Unit Records: Precious Paris/ Также рэпер заявил, что это скорее всего это будет EP, чем микстейп, потому что у него имеется новый материал.

20 декабря 2011 года — «Wait Until Tonight» был выпущен на iTunes Store.
28 февраля 2012 года было объявлено, что «I Just Wanna» выйдет синглом с микстейпа 6 марта.

27 ноября 2011 года, 50 Cent подтвердил в своей официальной учётной записи Twitter, что каждая песня с The Big 10 будет сопровождаться видео. Первое видео: «Queens, NY» вышло 9 декабря 2011 года, при участии Precious Paris и Tony Yayo. Второе видео: «I Just Wanna» вышло 12 декабря 2011 года. Третье видео: «Wait Until Tonight», вышел 14 декабря 2011 года. Клип «Off & On» вышел 16 декабря 2011 года. После короткого перерыва, 50 Cent выпускает 27 декабря 2011 года, клип, спродюсированный Jahlil Beats: «Put Ya Hands Up». Несмотря на противоречащие и его ранние комментарии, «Nah Nah Nah» с Tony Yayo, было последним видео из The Big 10. Он был выпущен 28 декабря 2011 года. В 2012 году, было выпущено новое видео: «Shooting Guns» при участии Kidd Kidd. В клипе, он выступает с 50 Cent, рядом с пушками и кровью. Видео «Niggas Be Schemin'» было выпущено 16 мая 2012 года.

Список композиций 

Список композиций, семплы которых были использованы
 «Body on It» — «Risin' to the Top» в исполнении Keni Burke и диалог, извлеченный из Queens Shooting Suspect Struck Twice in 20 Minutes, сделанный доклад на телеканале NY1.
 «Niggas Be Schemin'» — «Many Men (Wish Death)» в исполнении 50 Cent.
 «I Just Wanna» — «That’s the Way (I Like It)» в исполнении KC and the Sunshine Band.
 «Put Your Hands Up» — «Put Your Hands Where My Eyes Could See» в исполнении Busta Rhymes.
 «Off & On» — «It Ain’t Easy» в исполнении 2Pac и «On and On» в исполнении Biz Markie.
 «Stop Cryin'» — «Long Red» в исполнении Mountain, «La Di Da Di», в исполнении Doug E. Fresh. Slick Rick и «You’re Nobody (Til Somebody Kills You)» в исполнении The Notorious B.I.G..

Ссылки 

Альбомы 50 Cent
Микстейпы 2011 года
Альбомы, спродюсированные DJ Khalil